Zaslon je lahko:
 drugi naziv za monitor
 paravojaška organizacija Zaslon Zunanje obveščevalne službe